William Purves ist der Name folgender Personen:

* William Purves (Rugbyspieler), schottischer Rugby-Union-Spieler 
 William Purves (Bankier) (* 1931), schottischer Bankier

Siehe auch:
 William Purvis